Miarinarivo – comune del distretto di Ambalavao, Madagascar
Miarinarivo – comune del distretto di Andilamena, Madagascar
Miarinarivo – comune del distretto di Miarinarivo, Madagascar
Miarinarivo – comune del distretto di Vavatenina, Madagascar